Kanievsky (russe : Каневский ; yiddish : קאניעווסקי ; hébreu : קניבסקי) est un patronyme porté notamment par :

ordre chronologique
 Yaakov Kanievsky (1899-1985), rabbin, talmudiste et posseq israélien ;
 Chaim Kanievsky (1928-2022), rabbin et posseq israélien, fils du précédent ;
  (1932-2011), rebbetzin israélienne, épouse du précédent.

Voir aussi 
 

Patronyme juif